Шестерик

 Давньоруська міра (ваги, об'єму, ліку і т. ін.), що містить або нараховує шість якихось одиниць, а також предмет, який складається з шести частин.
 Запряг із шести коней.
 В архітектурі шестикутна у плані споруда або частина споруди

Міри